Cor van den Brink (acteur), Nederlands acteur (1942-2001)
 Cor van den Brink (voetballer), Nederlands voetballer (1960-1978)